ТРП — многозначная аббревиатура:
 ТРП — твёрдый регенерируемый поглотитель
 ТРП — телерегулирование позиционное
 ТРП — телефонный распределительный провод («лапша»)
 ТРП — тепловозоремонтный поезд
 ТРО — «Термодинамика реальных процессов» — теория А. И. Вейника, не признанная научным сообществом
 ТРП — технологический регламент производства
 ТРП — техно-рабочее проектирование
 ТРП — технорабочий проект — документация на автоматизированную систему по ГОСТ 34.003-90; техно-рабочее проектирование
 ТРП — Томская расчётная палата
 ТРП — тормозная рычажная передача — устройство для передачи усилия от поршня тормозного цилиндра через шток или усилия привода ручного тормоза на тормозные колодки, которые при торможении прижимаются к поверхности катания колёс
 ТРП — Транснациональная радикальная партия
 трп. — транспорт, транспортный
 тр. п. — тригонометрический пункт
 ТРП — триммер руля поворота

См. также 
 ТРПП — технология разработки программных продуктов
  — аббревиатура латиницей